Etne (gemeente), een gemeente in Noorwegen
Etne (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente